Карл Адам Юнатан Хелльборг (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Сириус».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Эммабуда». В 2013 году присоединился к молодёжной команде «Кальмара». 13 мая 2017 года впервые попал в заявку основной команды на матч чемпионата с «Хеккеном», но на поле не появился. 29 апреля следующего года дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Мальмё», появившись на поле в компенсированное ко второму тайму время вместо Адриана Эдквиста. Сезон 2019 года провёл на правах аренды в «Оскарсхамне». За время аренды принял участие в 21 встрече и забил три мяча.

18 декабря 2019 года подписал контракт с «Сириусом», выступающим в Алльсвенскане. Дебютировал за клуб провёл 20 февраля 2020 года в рамках группового этапа кубка страны с «Соллентуной», появившись на поле в стартовом составе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Оскарсхамн»
Игроки ФК «Сириус»